Parc Balboa San Diego
 Balboa Park (San Francisco)